

Jeu de rôle 
 Orpheus (jeu de rôle), jeu indépendant du Monde des ténèbres mais qui en reprend tous les codes.
Orpheus (personnage de "Persona 3") Persona représentant la vrai persona de l'avatar dans le jeu

Musique 
 Orpheus, opéra de Georg Philipp Telemann (1726).
 Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus, album studio de Nick Cave and the Bad Seeds (2004).
 Alice Orpheus, compositeur-auteur-interprète français et américain.
 Orpheus, ballet d’Igor Stravinsky (1947).
 Orpheus Chamber Orchestra, orchestre de chambre américain.

Cinéma 
 Sammy Orpheus, film muet américain de Colin Campbell (1912).

Zoologie 
 Napaea orpheus, insecte lépidoptère.
 Kleptochthonius orpheus, espèce de pseudoscorpions.
 Tyrannochthonius orpheus, espèce de pseudoscorpions.

Militaire 
 HMS Orpheus, un sous-marin de classe Odin de la Royal Navy.

Voir aussi